Itabaianinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itabaianinha (kommun), Sergipe, 
 Itabaianinha (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar